Рейс 708 может иметь следующие значения:
 Рейс 708 Hawthorne Nevada Airlines
 Рейс 708 West Caribbean Airways